Пакистанская диаспора — часть пакистанцев, проживающих за рубежом, а также их прямые потомки, являющиеся гражданами Пакистана, и лица, не относящимся к данной категории, однако считающих себя связанными с Пакистаном и пакистанцами с точки зрения этнических, языковых, культурных или исторических связей.

Количество пакистанцев по странам

См. также 
 Население Пакистана

Примечания

Ссылки 
 National Database and Registration Authority
 An outline of the immigration pattern of the Pakistani community in Britain
 Ministry of Foreign Affairs, Foreign Affairs Division
 Pakistan Citizenship Law
 www.asiapacific.ca
 www.census.gov
 Census Profile: New York City’s Pakistani American Population
 www.saalt.org
 Pakistani Americans www.aopp.org
 Pakistan Cultural Association -Australia
 An article on Pakistani Diaspora in Europe

Пакистанская диаспора